Deskanje na snegu na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški paralelni veleslalom, tekmovanje je potekalo 27. februarja 2010.

Rezultati

Kvalifikacije

Izločilni boji

Za peto do osmo mesto

paralelni veleslalom moški